Айкино — название населённых пунктов в России:
 
 Айкино — село в Усть-Вымском районе Коми.
 Айкино — село в Большеберезниковском районе Мордовии.